

Розкатіха — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Розкатіха — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Розкатіха — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Розкатіха — село, Притобольний район, Курганська область